17-й розыгрыш Кубка УЕФА по мини-футболу (и последний с этим названием) проводился с 23 августа 2017 года по 22 апреля 2018 года. 
В финале снова, как и год назад, сошлись «Спортинг» и «Интер», и снова победу праздновали испанцы, ставшие обладателем Кубка в пятый раз.

С сезона 2018/2019 название турнира изменяется на «Лига Чемпионов УЕФА по мини-футболу».

ПредваритЦельный раунд

Основной раунд

Элитный раунд

Финал четырёх 
Состоялся 20 — 22 апреля 2018 года в Сарагосе.

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Ссылки 
 Официальный сайт Кубка УЕФА по футзалу

Кубок УЕФА по мини-футболу
2017 год в мини-футболе
2018 год в мини-футболе